Филмферова награда за најбољег споредног глумца () је награда коју додељује индијски часопис Филмфер као део својих награда за најбоље мушке споредне улоге у хинди филмовима. Додељује се од 1955. године.

Награђене

Види још 
 Награда Филмфер
 Боливуд

Референце

Спољашње везе 
   

Награда Филмфер